een bloedvat waardoor bloed naar het hart stroomt.
 de koosnaam voor Ronald Venetiaan.